Tijuana kan betekenen:
 Tijuana (Baja California), een stad in Noordwest-Mexico
 Tijuana (gemeente), de gemeente waarin de stad ligt
 Tijuanakartel, een drugskartel uit Tijuana
 Tijuana (muziekstijl), een Mexicaanse muziekstijl.